Axel Nilsson kan syfta på:

 Axel Nilsson (Banér) (1513–1554), adelsman och godsägare
 Axel Nilsson (museiman) (1872–1924), museiman och kulturhistoriker
 Axel Nilsson (skådespelare) (1876–1953), skådespelare
 Axel Nilsson (politiker) (1882–1961), lantbrukare, politiker och riksdagsledamot för Folkpartiet
 Axel Nilsson (konstnär) (1889–1980), konstnär
 Axel Nilsson (ishockeyspelare) (1904–1978), ishockeyspelare
 Axel Nilsson (tecknare) (1909–2005), tecknare och målare